(née en 1924), journaliste française ;
 Jean Félix Larroche (1763-1795), homme politique français ;
  (1854-1940), espérantiste française, présidente de l'IKUE ;
 Mireille Larroche (née en 1953), metteur en scène de théâtre française ;
 Monique Legrand-Larroche, ingénieure générale de l'armement.